

Persone 
 Hector von Holzhausen (1812-1890) – generale austriaco
 Walther von Holzhausen (1876-1935) – scacchista e compositore di scacchi tedesco
 Johannes Holzhausen (1960) – regista e drammaturgo tedesco

Geografia

Austria 
 Holzhausen – comune nel distretto di Wels-Land (Alta Austria)
 Holzhausen – frazione di Sankt Georgen bei Salzburg, comune nel distretto di Salzburg-Umgebung (Salisburghese)

Germania 
 Bad Holzhausen – ex comune ora frazione di Preußisch Oldendorf, città nel distretto di Detmold (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Holzhausen – ex comune ora frazione di Amt Wachsenburg, comune nel circondario dell'Ilm (Turingia)
 Holzhausen – frazione di Bad Colberg-Heldburg, città nel circondario di Hildburghausen (Turingia)
 Holzhausen – ex comune ora frazione di Bad Laasphe, città nel distretto di Arnsberg (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Holzhausen – ex comune ora frazione di Bad Salzuflen, città nel distretto di Detmold (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Holzhausen – ex comune ora frazione di Bismark, città nel circondario di Stendal (Sassonia-Anhalt)
 Holzhausen – ex comune ora frazione di Burbach, comune nel distretto di Arnsberg (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Holzhausen – ex comune ora frazione di Dautphetal, comune nel distretto di Gießen (Assia)
 Holzhausen – ex comune ora frazione di Edermünde, comune nel distretto di Kassel (Assia)
 Holzhausen – ex comune ora frazione di Fronhausen, comune nel distretto di Gießen (Assia)
 Holzhausen – ex comune ora frazione di Georgsmarienhütte, città nel circondario di Osnabrück (Bassa Sassonia)
 Holzhausen – ex comune ora frazione di Greifenstein, comune nel distretto di Gießen (Assia)
 Holzhausen – ex comune ora frazione di Hatzfeld, città nel distretto di Kassel (Assia)
 Holzhausen – ex comune ora frazione di Herleshausen, comune nel distretto di Kassel (Assia)
 Holzhausen – ex comune ora frazione di Homberg, città nel distretto di Kassel (Assia)
 Holzhausen – ex comune ora frazione di Immenhausen, città nel distretto di Kassel (Assia)
 Holzhausen – ex comune ora quartiere di Lipsia, città extracircondariale (Sassonia)
 Holzhausen – ex comune ora frazione di Nieheim, città nel distretto di Detmold (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Holzhausen (già Holzhausen I) – ex comune ora frazione di Porta Westfalica, città nel distretto di Detmold (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Holzhausen – ex comune ora frazione di Sulz am Neckar, città nel distretto di Friburgo (Baden-Württemberg)
 Holzhausen – frazione di Vechta, città nel circondario di Vechta (Bassa Sassonia)
 Holzhausen – frazione di Wildeshausen, città nel circondario di Oldenburg (Bassa Sassonia)
 Holzhausen II – ex comune ora frazione di Hille, comune nel distretto di Detmold (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Holzhausen am Ammersee – frazione di Utting am Ammersee, comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Holzhausen am Starnberger See – ex comune ora frazione di Münsing, comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Holzhausen an der Haide – comune nel circondario del Reno-Lahn (Renania-Palatinato)
 Holzhausen-Externsteine – ex comune ora frazione di Horn-Bad Meinberg, città nel distretto di Detmold (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Holzhausen über Aar – ex comune ora frazione di Hohenstein, comune nel distretto di Darmstadt (Assia)